El término arroyo del Tigre puede referirse a:

arroyo del Tigre (Río Cuareim): curso de agua uruguayo afluente del río Cuareim
arroyo del Tigre (Salto): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Mataojo Grande
arroyo del Tigre (Río Uruguay): curso de agua uruguayo afluente del río Uruguay
arroyo del Tigre (Tacuarembó): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Malo
arroyo del Tigre (San José): curso de agua uruguayo afluente del río de la Plata
arroyo del Tigre (Canelones): curso de agua uruguayo afluente del arroyo Solís Chico
arroyo del Tigre (Treinta y Tres): curso de agua uruguayo afluente del arroyo de los Porongos